Алжир — слаборазвитое аграрно-индустриальное нефтеэкспортирующее государство. 
Экономика Алжира базируется главным образом на добыче углеводородного сырья, развиты также сельское хозяйство, промысел морепродуктов. 
На 80 % экономика плановая.

Обзор 
Алжир является членом ОПЕК, ВТО (наблюдатель), Африканского союза. 
В сентябре 2005 получил статус ассоциированного члена Европейского союза.

Объём экспорта в 2015 — $36,3 млрд, импорта — 53,65 млрд долл.  
Дефицит госбюджета в 2015 составил 11,2 % ВВП.  
Инфляция в 2015 — 5,1 %.  
В 2003—2015 гг. уровень безработицы снизился с 24 % до 11 %. 

ВВП
 2013 — +2,8 %
 2014 — +3,8 %, 
 2015 — +3 % 
ВВП на душу населения по паритету в 2015 — 14,4 тыс долл.

Сельское хозяйство 
На долю сельского хозяйства приходится около 8% ВВП. Развито выращивание пшеницы, овса, а также фруктов, в частности цитрусовых, и овощей. Агропромышленный комплекс страны не в состоянии удовлетворить собственный спрос, из-за чего Алжир вынужден импортировать продовольствие. 

С целью предотвратить расширение пустыни Сахара в 1973 году в южных районах Алжира началось выполнение проекта "Зелёный пояс" (предусматривавшего создание защитной лесополосы длиной 1,5 тыс. км и шириной 30 км).

Морской промысел 
Лов рыбы и морепродуктов более 20 тысяч тонн в год. В водах Алжира ловят сардины, скумбрию и даже шпроты. Свежая рыба экспортируется во Францию, сушенная и консервированная - в Испанию, Италию и другие европейские страны.

Промышленность

Добывающая промышленность

Нефтяная и газовая отрасли 
В начале 2010-х Алжир занимал пятое место в мире по объёму запасов природного газа и являлся вторым по величине мировым экспортером этого вида сырья, уступая первое место России. Основной игрок на этом рынке — государственная нефтегазовая компания Sonatrach, дающая около 30 % ВНП страны.

В Алжире в 1964 году был построен первый завод по сжижению и экспорту газа по технологии Shell. Затем с 1970 по 1980 год были запущены еще два завода. Все они находятся на побережье Средиземного моря и их мощность составляет 20,6 млн тонн сжиженного природного газа (СПГ). Основные потребители — страны ЕС, крупнейший — Италия (21 млрд м3 газа в год на апрель 2022 года), а также Франция, которой в 2010 году было поставлено — 6,27 млрд кубометров СПГ. 

Сегодня Алжир — крупнейший производитель СПГ в Африке, а его доля на мировом рынке СПГ составляет 8 %.

По запасу нефти Алжир занимает 16-е место в мире.

Другие полезные ископаемые 
В Алжире имеются значительные месторождения железа, цинка, свинца, меди, мышьяка, ртути, фосфатов и золота.

Металлургия 
В городе Аннаба работает металлургический завод.

Энергетика 

В соответствии с данными UNSD (The United Nations Statistics Division) - UNdata и EES EAEC на конец 2019 года энергетика Алжира характеризуется следующими основными показателями:
 производство  органического топлива — 257 869 тыс. тут.  
 общая поставка — 139949 тыс. тут. 
 на преобразование  на электростанциях и отопительных установках  израсходовано 23 561  тыс. тут или 16,8 %  от общей поставки. 
 Установленная мощность – нетто электростанций — 21 653 МВт, в том числе: тепловые электростанции, сжигающие органическое топливо (ТЭС) — 96,8  % ,  возобновляемые источники энергии (ВИЭ) — 3,2 %.   
Производство электроэнергии-брутто — 81 533 млн. кВт∙ч , в том числе: ТЭС — 99,0 % , ВИЭ — 1,0 %. 

Конечное  потребление  электроэнергии — 62 184 млн кВт∙ч, из которого: промышленность — 35,3 %,  транспорт — 2,0 %, бытовые потребители — 42,7 %, сельское, лесное хозяйство и рыболовство — 2,1 %, другие потребители — 18,0 %. 

Показатели энергетической эффективности: в 2019 году 
душевое потребление валового внутреннего продукта по паритету покупательной способности (в номинальных ценах) — 11 894 долларов, 
душевое (валовое) потребление электроэнергии - 1432 кВт∙ч, 
душевое потребление электроэнергии населением — 611 кВт∙ч. 
Число часов использования установленной мощности-нетто электростанций — 3387 часов

Примечания

Литература